Platysaurus – rodzaj jaszczurki z rodziny szyszkowcowatych (Cordylidae).

Zasięg występowania i biotop 
Rodzaj obejmuje gatunki zamieszkujące suche tereny południowej Afryki.

Systematyka

Etymologia 
Platysaurus:  platus „szeroki, płaski”; σαυρος sauros „jaszczurka”.

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki: 
 Platysaurus attenboroughi
 Platysaurus broadleyi
 Platysaurus capensis
 Platysaurus guttatus – płaskowiec czerwonoogonowy 
 Platysaurus imperator – płaskowiec cesarski
 Platysaurus intermedius – zonura ostronosa
 Platysaurus lebomboensis
 Platysaurus maculatus
 Platysaurus minor
 Platysaurus mitchelli
 Platysaurus monotropis
 Platysaurus ocellatus
 Platysaurus orientalis
 Platysaurus pungweensis
 Platysaurus relictus
 Platysaurus torquatus

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szyszkowcowate